ТОО «Н Оперейтинг Компани» — казахстанская нефтяная компания, создано для выполнения функции оператора при проведении морских нефтяных операций на геологическом контрактном участке «Н», расположенном в южной части казахстанского сектора Каспийского моря. 

Создано в 2009 году. Штаб-квартира — в Актау.

Участники нефтегазового проекта «Н» - АО НК «КазМунайГаз» - 51% (оператор проекта); « Н Блок Б.В» - 24,5%; «Мубадала Девелопмент Компани (Ойл & Газ Н Блок Казахстан) ГмбХ» - 24,5%.

См. также 
 КазМунайГаз
 КонокоФиллипс

КазМунайГаз
Компании Актау